Nh – dwuznak występujący w języku portugalskim i wietnamskim.
 Nh – symbol pierwiastka chemicznego nihonu.

Strony ujednoznaczniające